Орти́лия () — олиготипный род растений; согласно системе классификации APG II, входит в семейство . По более ранней классификации, системе Кронквиста, принадлежал семейству . Область распространения охватывает Северное полушарие.

Ботаническое описание 
Наземные многолетние травянистые растения. Побеги прямые, листья простые на черешках. Цветки размером до 1 см с пятью лепестками собраны в кисть. Плод сухая коробочка.

Систематика 
Род включает три вида:

Примечания

Литература

Ссылки 

Вересковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки